

Дачне — село, Мамлютський район, Північноказахстанська область

Дачне — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 ТЧ-2 «Дачне» — ремонтне депо Петербурзького метрополітену
 Дачне — ліквідована наземна станція Петербурзького метрополітену

Дачне — село, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Дачне — село, Автономна Республіка Крим, Судацька міська рада
 Дачне — село, Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Дачне — село, Дніпропетровська область, Васильківський район
 Дачне — село, Дніпропетровська область, Межівський район
 Дачне — село, Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Дачне — село, Дніпропетровська область, Криворізький район Вакулівська сільська громада (в минулому — Софіївський район)
 Дачне — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Широківська селищна громада (в минулому — Широківський район)
 Дачне — село, Донецька область, Мар'їнський район
 Дачне — село, Луганська область, Сватівський район
 Дачне — село, Луганська область, Алчевський район
 Дачне — село, Одеська область, Одеський район
 Дачне — село, Полтавська область, Гадяцький район
 Дачне — село, Харківська область, Зміївський район
 Дачне — село, Чернігівська область, Корюківський район
 Дачне — селище, Донецька область, Торецька міська рада
 Дачне — залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці
 Дачна — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці
 Дачне — зупинний пункт Ужгородської дирекції Львівської залізниці

 Дачне — колишнє село Семенівського району Чернігівської області, зняте з обліку 18 червня 2013 року